Heinz Prüfer ist der Name folgender Personen:

Heinz Prüfer (Mathematiker) (1896–1934), deutscher Mathematiker
Heinz Prüfer (Musiker) (1948–2007), deutscher Musiker, Gitarrist der Klaus Renft Combo